

Sigle 
 Enosi Kentrou – Unione di Centro, partito politico greco

Codici 
 EK – codice vettore IATA di Emirates Airline
 EK – codice FIPS 10-4 della Guinea Equatoriale
 EK – codice ISO 3166-2:NG dello stato di Ekiti (Nigeria)

Persone
Elin Ek – ex fondista svedese
Lena Ek – politica svedese
Lisa Ek – ex calciatrice svedese
Mats Ek – coreografo svedese
Sindre Ek – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese

Altro 
 EK – simbolo dell'exakelvin